Toponímia:
 Susa  o Sussa, ciutat de Tunísia capital de la governació de Sussa 
 Susa (Droma), municipi francès al departament de la Droma 
 Susa (Iran), antiga ciutat que va ser capital del Regne d'Elam, actualment a la província del Khuzestan (Iran) 
 Susa (Mesopotàmia), regne de situació desconeguda, probablement a la zona del Tigris, a la regió d'Ashnakkum 
 Susa (Torí), municipi italià a la regió del Piemont 
 Catedral de Susa, catedral catòlica a Susa, Piemont, al nord d'Itàlia seu del bisbat de Susa
 Governadorat de Susa, divisió administrativa de Tunísia situada a la costa nord oriental 
 Vall de Susa, vall a la província de Torí a l'oest del Piemont 
 Miscel·lània:
Susa-No-Wo, déu de la tempesta en el xintoisme
Susa (editorial), editorial basca